Глатіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Глатіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Глатіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель